Szórás (valószínűségszámítás) - valószínűség-eloszlás második centrális momentuma
 Szórás (fizika) – részecskék és hullámok elhajlása ütközés vagy kölcsönhatás során
 Diszperzió – hullámok szétválása frekvencia szerint (színszórás)